

Села 
 Новомиколаївка — Херсонська область, Генічеський район, Іванівська селищна громада (до 2020 року — Іванівський район)
 Новомиколаївка — Херсонська область, Генічеський район, Новотроїцька селищна громада (до 2020 року — Новотроїцький район)